La saison 2010-2011 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Saison régulière

Barrages 
Tour de qualification pour les séries éliminatoires.
Adler Mannheim - Thomas Sabo Ice Tigers : 2:0 (3-2; 3:2).
EHC München - Kölner Haie : 0:2 (3:4 a.p. ; 3:4)

Séries éliminatoires

Effectif champion 2011 
Les Eisbären Berlin remportent la DEL 2011 :

Voir aussi

Références

Liens externes 
  Résultats sur le site de la DEL

Articles connexes 
 x

2010-2011
Hockey sur glace M1
Allemagne M1